

Astronomia 
 M90 – oggetto del Catalogo di Messier

Informatica 
 M90 – modello di supercomputer Cray Y-MP della Cray Research

Trasporti 
 M90 – autostrada britannica tra Forth Road Bridge e Perth